Экспедиция рыцарей золотой подковы () — путешествие на запад, совершённое в 1716 году британским губернатором колонии Виргиния и его соратниками; часто упоминаемое событие истории современного американского штата Западная Виргиния.

Ход событий 
В 1710 году Александр Спотсвуд стал вице-губернатором колонии Виргиния и исполняющим обязанности губернатора колонии (при номинальном губернаторе Джордже Дуглас-Гамильтоне). В 1716 году он отправился на запад в составе экспедиции из 50 человек на 74 лошадях. Помимо друзей губернатора в экспедиции принимали участие 14 рейнджеров и 4 индейца-мехеррина; журнал экспедиции вёл лейтенант Джон Фонтэйн (гугенот на британской службе).

29 августа экспедиция отправилась из Германны, и 31 августа оказалась в виду Голубого хребта. Поднявшись вверх по долине реки Раппаханнок до современного Станардсвилла, 2 сентября они достигли истока реки. 5 сентября Фонтэйн записал в журнале, что лесорубам пришлось прорубать путь вдоль русла того, что он принял за реку Джеймс, но что на самом деле являлось ручьём Свифт-Ран, действительно являвшемся частью водной системы реки Джеймс (до этого экспедиция следовала вдоль водной системы реки Раппаханнок).

Экспедиция пересекла Голубой хребет в месте, известном впоследствии как Свифт-Ран-Гэп, и 6 сентября спустились в долину Шенандоа у восточной стороны горы Массануттен, где достигли реки Шенандоа (названной ими «Евфрат») в районе современного города Элктон. Там экспедиция устроила пирушку, и назвала два высочайших горных пика в честь короля Георга I (более высокий) и губернатора Спотсвуда (второй по высоте). На берегу реки экспедицией была зарыта бутылка с бумагой, в которой Спотсвуд назвал местность в честь короля Георга I. 7 сентября экспедиция отправилась в обратный путь, достигнув Германны 10 сентября.

После экспедиции Спотсвуд выдал каждому из участвовавших в ней офицеров золотой значок в виде подковы, на которой была выгравирована латинская надпись «Sic juvat transcendere montes» («Приятно пересечь горы»), поэтому участники экспедиции стали известны как «Рыцари золотой подковы».

Участники экспедиции 
Известно по именам лишь несколько участников экспедиции:
 Лейтенант-губернатор Спотсвуд
 Джон Фонтэйн
  (плантатор, политик, историк Виргинии)
 Уильям Робертсон
 Доктор Робертсон
 Мистер Тодд
 Джеймс Тейлор (прадед президентов Джеймса Мэдисона и Закари Тейлора)
 Роберт Брук (дед губернатора штата Виргиния Роберта Брука)
 Джордж Мейсон-третий (отец Джорджа Мейсона-четвёртого)
 Капитан Смит
 Уильям Клоптон-младший
 Иеремия Клаудер
 Уильям Расселл

Итоги и последствия 
Когда Спотсвуд вернулся в Вильямсбург, то заявил, что целью экспедиции было отыскание пути к озеру Эри для борьбы с растущим французским присутствием. Однако с практической точки зрения экспедиция не оказала никакого влияния на заселение долины Шенандоа: Голубой хребет был серьёзным препятствием, и поэтому долина заселялась в итоге не с востока, а с севера.

В 1845 году Уильям Александр Карутерс опубликовал рыцарский роман «The Knights of the Golden Horse-Shoe» («Рыцари золотой подковы»), в котором романтизировалась экспедиция. С той поры экспедиция стала приобретать культовое значение для самосознания виргинцев (и западновиргинцев). В настоящее время в Свифт-Ран-Гэп установлена мемориальная доска в память об экспедиции.

Так как какое-то время считалось, что экспедиция достигла современных границ штата Западная Виргиния, то с 1931 года в штате Западная Виргиния проходит ежегодный экзамен, названный в честь экспедиции, участники которого должны продемонстрировать знания по географии штата, его истории, экономике, административной системе и т. п.; по два человека в каждом округе, показавшие наилучшие результаты, получали награды. Показавшие наилучшие результаты участники экзамена получают награду в форме золотой подковы в столице штата городе Чарлстон.

Примечания

Литература 
 Marshall H. E. This country of ours / Marshall, Henrietta Elizabeth. — New York: George H. Doran Company, 1917.
 

История Виргинии
История Западной Виргинии